Oberliga 2008/09 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2008/09
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2008/09
 Fußball-Oberliga Hamburg 2008/09
 Fußball-Oberliga Niedersachsen 2008/09
 Fußball-Oberliga Nordost 2008/09
 Fußball-Oberliga Südwest 2008/09
 Eishockey-Oberliga 2008/09
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 2008/09
 Handball-Oberliga Sachsen 2008/09